

Тракстон — місто, штат Нью-Йорк
 Тракстон — селище, штат Міссурі
 Тракстон — переписна місцевість, штат Аризона

Див. також 
 Томас Тракстон